Vandières (Marne)
Vandières (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos